Fragmentacija označuje razpad na manjše dele, kosce (fragmente) ali obstoj takšnih delov. 

Obstaja še več ožjih, strokovnih pomenov:
 fragmentacija je način razmnoževanja, pri katerem iz vsakega razpadnega dela zraste funkcionalni organizem
 fragmentacija pri eksploziji je raznos eksplozivnega telesa in njegove okolice
 fragmentacija ali drobitev
 fragmentacija v družbi
 fragmentacija trga je natančnen opis potencialnih kupcev (starost, spol, državljanstvo, nagnjenja, izobrazba, potrebe)